Jméno a příjmení Dmitrij Jefremov má více nositelů:
 Dmitrij Jefremov (1974) (* 1974) – ruský fotbalista, celým jménem Dmitrij Leonidovič Jefremov
 Dmitrij Jefremov (1991) (* 1991) – ruský fotbalista, celým jménem Dmitrij Andrejevič Jefremov
 Dmitrij Jefremov (1995) (* 1995) – ruský fotbalista, celým jménem Dmitrij Vladislavovič Jefremov